Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1976 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. John Newcombe je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Ken Rosewall, (polfinale)
   John Newcombe, (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1976